Bayerisches Staatstheater bezeichnet:

 Bayerisches Staatstheater Nürnberg
 Bayerisches Staatstheater (München), siehe Bayerisches Staatsschauspiel